Богуслав Мариан Либерацкий (; , Сохачев) — польский политик и экономист, депутат Европейского парламента с 2004.

В 1970 окончил Школу планирования и статистики. В 1975 получил докторскую степень. 1981 ему присвоена степень хабилитированного доктора. В Высшей школы экономики в Варшаве был заведующим кафедры транспорта и профессором факультета инженерии и экономики морского транспорта университета. Он был стипендиатом программы Фулбрайта в 1986—1987 годах в Университете Иллинойса (США).

С 1975 по 1981 принадлежал к Социалистическому союзу польских студентов. Он также был членом Польской объединенной рабочей партии. В 1989—1993 годах он занимал должность государственного секретаря, а в 1997 года — министра по делам транспорта и морского хозяйства. С 1997 по 2004 год он избирался в Сейм Республики Польша от Союза демократических левых сил.

Награжден Золотым и Серебряным Крестом за заслуги, медалью Национальной комиссии по образованию и благодарностями в области промышленности и транспорта.

Женат, имеет двух сыновей.

Ссылки 
 Профиль на сайте Европарламента

Экономисты Польши
Депутаты Сейма Польши
Министры Польши
Депутаты Европарламента от Польши
Члены Польской объединённой рабочей партии
Члены Союза демократических левых сил
Стипендиаты Фулбрайта
Депутаты Европарламента (2004—2009)
Депутаты Европарламента (2009—2014)
Депутаты Европарламента (2014—2019)
Депутаты Европарламента (2019—2024)